Габдуллин — тюркская фамилия, происходит от имени Габдулла (Абдулла). Известные носители:
 Габдуллин, Кенжегали Сыргалиулы — казахский поэт, акын, педагог.
 Габдуллин, Малик (1915—1973) — казахский советский учёный-педагог, писатель, Герой Советского Союза.
 Габдуллин, Радмир Илдарович (род. 1987) — российский спортсмен, общественный деятель и спортивный функционер.
 Габдуллин, Рустам Рашитович — старший следователь по особо важным делам при главе СКР, генерал-майор юстиции, руководитель следственной бригады по уголовному делу о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», в июле 2012 года возглавил следствие по «Болотному делу».
 Габдуллин, Рустем Искандерович (род. 1944) — концертмейстер оркестра, народный артист России.
 Габдуллин, Серик Габдуллинович (1937—1914) — казахский писатель и поэт, общественный деятель.

 Габдуллина, Сауле Жанбырбаевна (род. 1971) — казахстанская самбистка и дзюдоитска.

См. также

Примечания